Slovo medvěd má více významů:
 medvěd – šelma z čeledi medvědovitých
 Medvěd (Čechov) – jednoaktová komedie Antona Pavloviče Čechova (1888)
 Medvěd (film, 1961) – televizní film Martina Friče (1961)
 Medvěd (film, 2011) – australský krátkometrážní film
 
 Medvěd (Jirásek) – opera Ivo Jiráska (1964)
 Medvěd (Kutavičius) – opera Broniuse Kutavičiuse (2001)
 Medvěd (Walton) – opera Williama Waltona (1966)

Externí odkazy